Сергей Белоусов: Белоусов, Сергей Александрович (род. 1990) — российский футболист.
 Белоусов, Сергей Владимирович (род. 1955) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Белоусов, Сергей Георгиевич (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Белоусов, Сергей Михайлович (род. 1971) — сингапурский предприниматель.
 Белоусов, Сергей Николаевич (1897—1985) — директор Института истории Украины АН УССР.
 Белоусов, Сергей Юрьевич (1961—2010) — российский музыкант, лидер регги-группы «Комитет охраны тепла».